Mudrack ist der Familienname folgender Personen:

 Gerhard Mudrack (1925–2006), Leiter der Staatlichen Luftfahrtinspektion der DDR (SLI), Hochschullehrer 
 Toni Mudrack (* 1990), deutscher Sänger, Songwriter und Rapper, siehe Teesy